Ви́льянди — имя собственное.

 Вильянди — город в Эстонии.
 Вильянди — волость в Эстонии.
 Вильянди — озеро в Эстонии.
 Вильянди — мыза в Эстонии.
 «Вильянди» — стадион в городе Вильянди (Эстония).
 «Вильянди» — футбольный клуб из Эстонии.
 «Вильянди» — железнодорожная станция в городе Вильянди на линии Таллин — Рапла — Вильянди.
 «Вильянди» — совхоз в Эстонской ССР.

См. также 
 Вильяндимаа — уезд в Эстонии.
 Замок Вильянди — замок Тевтонского ордена в Эстонии.